Бачуров — русская фамилия. Известные носители:

 Бачуров, Владислав Юрьевич (род. 1965) — российский журналист.
 Бачуров, Юрий Кузьмич (род. 1933) — советский гребец.